La Plaza Venezuela puede hacer alusión a:
 Plaza Venezuela, ubicada en la parroquia El Recreo del Distrito Capital, Venezuela.
 Plaza Venezuela, estación del Metro de Caracas perteneciente a la Línea 1.
 La plaza Venezuela de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 La plaza República de Venezuela de la ciudad de Córdoba, Argentina.
 La plaza Venezuela de la ciudad de Santiago, Chile.
 La plaza Venezuela, en la ciudad de Bilbao, País Vasco, España.
 La plaza Venezuela, en la ciudad de París, Francia.